Чеканюк:
 Чеканюк Андрій Терентійович (1906—1992) — радянський партійний діяч.
 Чеканюк Вілен Андрійович (1932—2000) — український радянський живописець.

Українські прізвища